Damen peut faire référence à :

 Damen Group, une compagnie néerlandaise,
 , groupe musical américain,
 , communauté de jeux en ligne pour enfants.

Personnalités

Nom de famille 

 Arnold J. Damen (1815–1890), missionnaire jésuite aux États-Unis, fondateur de l'Université Loyola de Chicago,
  (1887–1954), cycliste néerlandais,
  (1979- ), nageur néerlandais,
 Hubert Damen (1946- ), acteur belge,
  (1959- ), nageur néerlandais,
 Karen Damen (1974- ), actrice et chanteuse flamande,
  (1944- ), constructeur néerlandais, CEO de Damen Group,
 Onorato Damen (1893–1979), révolutionnaire italien,
 Piet Damen (1934- ), cycliste néerlandais.

Prénom 
  (1974- ), footballeur australien,
  (1973- ), footballeur américain.

Lieux 

 Trois stations de Damen Avenue, nommées en l'honneur de Arnold Damen :
 Damen (ligne brune CTA),
 Damen (ligne bleue CTA),
 Damen (ligne rose CTA).
  (大门镇), ville du Xian de Dongtou, Zhejiang, Chine,
  (大门岛), plus grande île du Xian de Dongtou, Zhejiang, Chine,
 , en Iran.

Voir aussi